Karna (mythologie), figuur uit de mythologie
 Karna (hindoeïsme), personage uit de Mahabharata

 Karna (Polen), plaats in Polen
 Karná, Slowaakse gemeente
 Kärna, plaats in Zweden